Smuggler peut faire référence à :

Film 
 The Opium Smuggler, film muet américain réalisé par Allan Dwan et sorti en 1911
 Chinese Smugglers, film muet américain réalisé par Thomas H. Ince et sorti en 1912
 Smuggler's Island, film muet américain réalisé par Francis Ford et sorti en 1915
 The Smuggler, film américain réalisé par Raoul Walsh, sorti en 1915

Télévision 
 Smuggler, série télévisée anglaise diffusée en 1981

Autres 
 Smuggler, marque française de prêt-à-porter
 The Smugglers, vingt-huitième épisode de la première série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who

Homonymie de titre